Canteloup hace referencia a varios artículos:

Comunas en Francia
 Canteloup (Calvados)
 Canteloup (Mancha)